Birkenau ist die Kurzbezeichnung des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers KZ Auschwitz-Birkenau.

Birkenau (Gemälde) ist die Bezeichnung für einen vierteiligen Gemäldezyklus von Gerhard Richter

Birkenau ist der Name folgender Orte:

 Birkenau (Niewiadom), Ortsteil der Stadt Rybnik, Polen
 Birkenau (Odenwald), Gemeinde im Landkreis Bergstraße, Hessen
 Brzezinka (Gliwice) (Brzezinka), Ortsteil der Stadt Gliwice (Gleiwitz), Polen
 Březinka (Havlíčkův Brod)  im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Brzezinka (Oświęcim), Ortschaft in der Gemeinde Oświęcim (Auschwitz), Polen
 Siedlung und Straße im Münchner Stadtteil Untergiesing.

Siehe auch:
 Birkenau-Grundschule (Augsburg), Grundschule in Augsburg
 Brzezinka,  Orte in Polen 
 Březinka, häufiger Name in Tschechien